Херманплац ():
 Херманплац — станция Берлинского метрополитена. Расположена на линии U7.
 Херманплац — станция Берлинского метрополитена. Расположена на линии U8.